Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1905 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Zwillingsbrüder Laurence und Reginald Doherty errangen ihren achten und letzten Doppeltitel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 167.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 471.

Herrendoppel
1905